Влади́мир Никола́евич Смирно́в (22 июня 1942, Черногорск, Хакасия, СССР — 10 августа 2000, София, Болгария) — советский и болгарский актёр театра и кино, наиболее известный зрителю по роли Жюля Верна в советско-болгарском многосерийном телевизионном приключенческом фильме режиссёра Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта» (1985).

Краткая биография 
Родился 22 июня 1942 года в Черногорске, Хакасия, СССР. Мать — Мария Смирнова, исполнительница романсов. Отец — Николай Смирнов, военный лётчик — погиб под Сталинградом. Воспитывался бабушкой, учился в суворовском училище.

Окончил ЛГИТМиК в 1965 году (мастерская Бориса Зона). Был актёром Ленинградского театра Ленинского комсомола. В 1967 году женился на болгарской студентке Сильвии Спасовой и вместе с ней уехал в Болгарию. С 1969 года — актёр Национального Молодёжного театра в Софии. Снимался в кино. Пик популярности у болгарского кинозрителя — 1970—1980-е годы.

Сохранял гражданство СССР и России.

Ушёл из жизни 10 августа 2000 года в Софии, Болгария, после перенесённого тяжёлого инсульта на 59-м году жизни.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Смирнов на сайте bgmovies.info

Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Умершие от инсульта